USN má více významů:

 Námořnictvo Spojených států (z anglického United States Navy)
 Ultimate Sports Nutrition (Firma s výživovými doplňky )
 University of Southern Nevada
 University School of Nashville

Externí odkazy